Aleksa Avramović – cestista serbo
 Aleksandra Avramović – ex pallavolista serba
 Ivica Avramović – calciatore serbo
 Radojko Avramović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Saša Avramović – cestista serbo